Barry Smith (coureur) - Australisch motorcoureur
 Barry Smith (auteur) - Nieuw-Zeelands auteur en prediker
 Barry Smith (Engels voetballer) - Engels voetballer
 Barry Smith (Schots voetballer) - Schots voetballer en coach
 Barry Smith (atleet) - Brits atleet
 Barry Smith (wetenschapper) - Engels-Amerikaanse wetenschapper